Rudin – romanzo di Ivan Turgenev
 Rudin (Рудин)  – film del 1977 diretto da Konstantin Voinov
 Scott Rudin – produttore cinematografico statunitense
 Walter Rudin – matematico statunitense